Cryo ist der Name 
 der Cryo Interactive Entertainment
 einer schwedischen Band, siehe Cryo (Band)